Karusell kan avse:

Karusell –en åkattraktion
Karusell (tornerspel) – en tornerspelsliknande aktivitet där ryttaren med sin lans skulle träffa en ring
Karusell (skivbolag) – ett tidigare svenskt skivbolag
Karusellen (sång) – en sång på svenska som ofta används som sånglek vid dans kring både julgran och midsommarstång
Karusellen (radioprogram) – ett tidigare underhållningsprogram i Sveriges Radio
Karusell – en politisk affär, se Lista över politiska affärer